Magny kan syfta på:
 Magny, Eure-et-Loir
 Magny, Haut-Rhin
 Magny, Yonne